Не́жный — фамилия. Известные носители:
 Нежный, Александр Иосифович (род. 1940) — советский и российский писатель, журналист, прозаик, публицист.
 Нежный, Игорь Владимирович — советский театральный деятель.